La  de la Semaine des As de basket-ball s'est déroulée en février 2009 à la Salle des Docks Océane Le Havre.

Le Saint Thomas Basket Le Havre était invité en tant qu'organisateur.

Résumé 
Le Mans dispute sa quatrième finale dans la Semaine des As et remporte cette compétition pour la deuxième fois de l'histoire après 2006. Les Manceaux battent en finale Orléans le leader de la saison régulière à l'issue des matchs aller (74-64). La compétition est très serrée puisque le plus gros écart entre deux équipes (10 points) se produit lors de cette finale. L'Israélien David Bluthenthal remporte le titre de MVP de la compétition.

Tableau

MVP de la compétition 
  David Bluthenthal

Les vainqueurs 
Entraîneur :  JD Jackson
Assistant :     Alexandre Ménard et Laurent Villa

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel de la Semaine des As

Semaine des As
Événement sportif au Havre
Basket-ball en France en 2009
Sport en février 2009
Février 2009 en France